Marian Jankowski (1874–1965) – ksiądz kanonik, proboszcz parafii w Białotarsku i Radomsku, dziekan w Radomsku, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1927)
 Marian Jankowski (1892–1962) – major Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Marian Jankowski (1899–1962) – polski biskup rzymskokatolicki
 Marian Jankowski (1909–1992) – leśniczy, partyzant
 Marian Jankowski (1931–2017) – polski ciężarowiec
 Marian Jankowski (1956–2019) – polski teolog, franciszkanin